Шиклошский район () — район в медье Баранья, Венгрия со столицей в городе Шиклош. В состав района входит 53 населённых пунктов, в которых проживает 37 632 жителя.

Населённые пункты 

Районы Бараньи